Bruce Mohs (-2015), fondateur de :
 la , un constructeur d'automobiles ;
 Erik Mohs (1986-), un coureur cycliste allemand ;
  (1910-2002), un médecin américain qui a développé :
 la technique de Mohs ou , une technique chirurgicale contrôlée par microcopie, efficace notamment pour les cancers de la peau ;
 Friedrich Mohs (1773-1839), un géologue allemand qui a défini :
 l'échelle de Mohs, pour caractériser la dureté des minéraux.